Japonský výraz Jošino (: よしの, 吉野, 芳野) může označovat:

 Jošino (Nara) (吉野町, [Jošino-čó]) – město v japonské prefektuře Nara
 Jošino (hora) (吉野山, [Jošinojama]) – hora v Japonsku
 Jošino (řeka) (吉野川, [Jošinogawa]) – řeka v Japonsku
 Jošino (Macumoto) (芳野, [Jošino]) – čtvrť města Macumoto v japonské prefektuře Nagano
 Jošino (1892) – japonský chráněný křižník mezi roky 1893 a 1904
 Provincie Jošino – japonská provincie mezi lety 716 a 738
 JS Jošino DE-223 – loď ze třídy fregat Japonských námořních sil sebeobrany Čikugo. 
 Jošino (planetka) – planetka (hlavního pásu) 5640 Yoshino
 Okres Jošino – bývalý okres v japonské prefektuře Okajama
 Okres Jošino (Nara) (吉野郡, Jošino-gun) – okres v japonské prefektuře Nara

 吉野 [Jošino] – japonské příjmení
 吉野 晃 Akira Jošino – japonský ethnolog, antropolog sociokultury
 吉野 作造 Sakuzó Jošino (1878 – 1933) – japonský akademik, historik, profesor politických věd

Sledujte také 
 Jošinogawa

Rozcestníky - místopisné jméno